Kanton Villeneuve-d'Ascq in maart 2015 opgericht kanton van het arrondissement Rijsel
 Kanton Villeneuve-d'Ascq-Nord, voormalig kanton arrondissement Rijsel
 Kanton Villeneuve-d'Ascq-Sud, voormalig kanton arrondissement Rijsel